Sidi Amar sont trois communes algériennes.

 Sidi Amar, est une commune de la wilaya d'Annaba.
 Sidi Amar, est une commune de la wilaya de Saïda.
 Sidi Amar, est une commune de la wilaya de Tipaza.